AUB peut désigner :
  American University of Beirut (en français, Université américaine de Beyrouth), une université privée de Beyrouth.

 Aub, une ville allemande.

 Max Aub (1903-1972), un écrivain et critique littéraire qui a eu quatre nationalités, française, allemande, espagnole, mexicaine ;
 Carmen Aub (1989-), une actrice mexicaine.